Kuishan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuishan, Heilongjiang, sockenhuvudort, 
 Kuishan, Shandong, socken,